Saint-Paul (eiland), eiland behorende tot de Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden
Saint-Paul (metrostation), een metrostation in Parijs
Saint-Paul (Walhain), een dorp in de Belgische gemeente Walhain
 
 Saint-Paul-de-Vence
 Saint-Paul (Corrèze)
 Saint-Paul (Gironde)
 Saint-Paul (Oise)
 Saint-Paul (Orne)
 Saint-Paul (Hautes-Pyrénées)
 Saint-Paul (Savoie)
 Saint-Paul (Haute-Vienne)
 Saint-Paul (Vosges)
 Saint-Paul (Réunion)
ook:

Zie ook
Saint Paul (doorverwijspagina)